El término capilar (del latín capillaris, de capillus, "cabello") puede referirse, en esta enciclopedia:

En biología
capilar, adjetivo que nombre todo lo relativo o perteneciente al cabello;
capilares sanguíneos. Vasos sanguíneos de diámetro muy pequeño y paredes finas que comunican las arterias pequeñas (arteriolas) con las venas, permitiendo que los nutrientes y el oxígeno pasen a los tejidos.

En la física
al tubo capilar, un tubo fino donde la capilaridad causa movimiento a un líquido, también empleado para un elemento usado en sistemas de refrigeración;
 a la fuerza capilar o capilaridad, provocada por la tensión plástica.